Орцуев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Орцуев, Муслим (1908—1933) — советский филолог.
 Орцуев, Хасан Умарович (1953) — советский борец вольного стиля.
 Орцуев, Изнаур Султанович (род. 1987) — российский актёр.